Ishwardi Airport är en flygplats i Bangladesh. Den ligger i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Dhaka. Ishwardi Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Ishwardi Airport är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Ishwardi Airport. Närmaste större samhälle är Ishurdi,  km sydost om Ishwardi Airport.

Trakten runt Ishwardi Airport består till största delen av jordbruksmark. Runt Ishwardi Airport är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Bangladesh